Mattia Pasini (ur. 13 sierpnia 1985 w Rimini) – włoski motocyklista.

Kariera 
Pasini dołączył do cyklu MMŚ w 2004, jako zawodnik kategorii 125cm3, zaimponował wielu obserwatorom podczas swojego debiutu, a w trzech następnych sezonach nie wypadał poza pierwszą piątkę, 2007 przyniósł problemy i z powodu wielu awarii technicznych Włoch musiał zadowolić się 8 lokatą, poprawił się w 2008 i zakończył rok piąty. Problemy finansowe zespołu Pasiniego w 2009 wymusiły zmianę barw Włocha, skorzystał on z oferty teamu JiR w Moto2, lecz po Grand Prix Holandii obie strony rozeszły się, a Mattia musiał szukać szczęścia gdzie indziej.

Odnalazł na szczęście swoje miejsce w Moto2, z jego usług skorztał Ioda Racing Project. 2012 i MotoGP były następnym wyborem Matii, dołączył do zespołu Speed Master, który startował na zasadach Claiming Rule Team.Niestety, drugi raz z powodu problemów finansowych Włoch musiał rozstać się ze swoim pracodawcą jeszcze przed zakończeniem 2012, jednak natychmiastowo skorzystał z okazji i ostatni wyścig sezonu spędził w Moto2 wraz z teamem Forward Racing, pozostał tam na 2013 (Speed Up) i 2014 (Kalex). Na sezon 2015 Włoch przeniósł się do rodzimego Gresini Racing, w którym notował słabe starty i nie zdobył punktów.

Statystyki

Sezony 

* – sezon w trakcie

Klasy wyścigowe

Starty 

* – sezon w trakcie

Przypisy

Bibliografia 
 

Włoscy kierowcy MotoGP
Ludzie urodzeni w Rimini
Urodzeni w 1985